Бобковский сельсовет

 Бобковский сельсовет — в Рубцовском районе Алтайского края
 Бобковский сельсовет — в Егорьевском районе Московской области (1929—1994)